Henk Hendriks (honkballer), Nederlands honkballer
 Henk Hendriks (voetballer, 1929), Nederlands voetballer
 Henk Hendriks (voetballer, 1961), Nederlands voetballer